Bruno Vittiglio – ex ciclista su strada italiano
 Mauro Vittiglio – ex calciatore italiano